Philia (griechisch ) bezeichnet:

 Freundschaftsliebe oder gegenseitige Liebe in der griechischen Philosophie, siehe Philia
 Philia-Kultur, eine bronzezeitliche Kultur auf Zypern
 (280) Philia, ein Asteroid

in der antiken Geographie:
 Philia (Thrakien), ein Ort in Thrakien am Fuß der Rhodopen, in der heutigen Präfektur Xanthi
 Philia (Pontus), Stadt und gleichnamiges Vorgebirge am Schwarzen Meer, etwa 10 km nordöstlich von Sultangazi in der Türkei